Име Бранко Пешић може означавати више особа:

 Бранко Пешић (1921—2006) архитекта
 Бранко Пешић (1922—1986) градоначелник Београда од 1964. до 1974. године